Трапезица может означать:
 Трапезица (крепость) — холм и крепость в городе Велико-Тырново в Болгарии.
 Трапезица (Козани) — деревня в общине Войон в Западной Македонии в Греции.
 Трапезица (гора) — гора в Греции.
 Трпейца — село в общине Охриде в Республике Македонии.